Retinsäure ist:

 ein Vertreter der Stoffgruppe der Retinsäuren
 die Kurzbezeichnung für all-trans-Retinsäure, dem wichtigsten Vertreter der o. g. Stoffgruppe